Mac ali MAC je lahko:

 vzdevek za računalnik Apple Macintosh 
 irska in škotska beseda, ki pomeni »sin (od)« in se pojavlja kot predpona priimkov (npr. »Mackenzie«)
 Big Mac, hamburger podjedja McDonald's

 kompleks membranskega napada (iz angleščine Membrane Attack Complex, MAC), protibakterijska molekulska tvorba, zadnja faza sistema komplementa
 Macao (po standardu ISO 3166)
 Naslov MAC, strojno določen identifikator omrežne opreme v računalništvu